Дюверней () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дюверней, Ава (род. 1972) — американский режиссёр, сценарист, продюсер и публицист.
 Дюверней, Девин (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Дюверней, Жан-Батист (1737—1794) — священник Римско-католической церкви, член Ордена босых братьев Пресвятой Девы Марии с горы Кармил (O.C.D.), мученик.